Porte de Pantin – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XIX arrondissement di Parigi
 Porte de Pantin – stazione della Metropolitana di Parigi